Герольд, Фердинан (1791—1833) — французский композитор; отец политика Фердинана Герольда.
 Герольд, Фердинан (1828—1882) — французский политик; сын композитора.
 Герольд, Андре-Фердинан (1865—1940) — французский писатель и поэт-символист; сын политика.